Diese Liste zeigt alle ehemaligen und gegenwärtigen (Stand Juli 2021) Mitglieder des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt.



Parteiabkürzungen 
 BGP: Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei
 CVP: Christlichdemokratische Volkspartei
 DSP: Demokratisch-Soziale Partei
 FDP: Freisinnig-Demokratische Partei
 GLP: Grünliberale Partei
 GP: Grüne Partei
 LDP: Ehemals Liberale Partei der Schweiz, ab 2008 Liberal-Demokratische Partei
 PdA: Partei der Arbeit
 SP: Sozialdemokratische Partei

Regierungsräte

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt
 . In: staatsarchiv.bs.ch, abgerufen am 8. Mai 2017 (umfasst die Daten bis 2013)
 

!
Liste, Basel-Stadt Regierungsrat
Basel Stadt